Dutz ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Dutz (* 1960),  US-amerikanischer Perkussionist
 Harald Dutz (1914–2010), deutscher Mediziner
 Werner Dutz (1928–1995), österreichischer Pathologe